Toast steht für:

 Toastbrot (Röstbrot), eine Brotsorte
 kurze Ansprache zu Ehren einer Person, siehe Trinkkultur in Europa #Toast
 Toast (Film), britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2010
 Toast, Pseudonym von Ata Bozacı (* 1974), schweizerisch-türkischer Künstler
 Toast (Programmierung), ein kleines Nachrichtenfenster unter Android

TOAST steht als Abkürzung für:
 Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, siehe TOAST-Klassifikation

Siehe auch:
 Toasting
 Tost

Abkürzung